Луиджи Джузеппе Лазанья, наиболее известный как Дом Луис (4 марта 1850 года — 6 ноября 1895 года) — итальянский Салезианский священник и титулярный епископ епархии Эа, с момента своего назначения Папой Львом XIII 10 марта 1893 года и до своей смерти 6 ноября 1895 года. Он основал салезианские конгрегации в Бразилии и Уругвае.

Биография 
Луиджи Джузеппе родился в Монтеманьо в 1850 году.

8 июня 1873 года был посвящен в сан католического священника.

В 1876 году по рекомендации Дона Боско он был послан в качестве миссионера в Латинскую Америку.

10 марта 1893 года он был назначен титулярным епископом и рукоположен 12 марта кардиналом Лусидо Марией Парокки, избрав своим девизом «Sal agnis» (кусочки соли).

Он умер в 1895 году в Жуис-ди-Фора, став жертвой железнодорожной катастрофы при столкновении двух поездов в Эстрада-де-Ферро-Сентрал-ду-Бразил

Примечания

Литература 
 Paolo Albera, Mons. Luigi Lasagna: Memorie Biografiche, 1900.
 D. Barberis, Mons. Luigi Lasagna «Vale mecum», San Benigno Canavese, 1901.
 Lorenzo Gentile, Missionsbischof Alois Lasagna, Salesianer 1850—1895, übersetzt durch Leo Schlegel, München, 1933
 Juan E. Belza, Luis Lasagna, el obispo misionero, 1969

Ссылки 
 Profile of Mons. Lasagna на catholic-hierarchy.org

Религиозные деятели Бразилии
Религиозные деятели Уругвая